Jiří August Meklenbursko-Střelický (11. ledna 1824, Neustrelitz – 20. června 1876, Petrohrad) byl člen dynastie Meklenburských a titulární meklenbursko-střelický vévoda.

Život 
Jiří August se narodil v Neustrelitz jako druhý syn velkovévody Jiřího Meklenbursko-Střelického a jeho manželky Marie, dcery prince Fridricha Hesensko-Kasselského a Karoliny Nasavsko-Usingenské. Jeho prarodiči ze strany otce byli velkovévoda Karel II. Meklenbursko-Střelický a princezna Frederika Hesensko-Darmstadtská.

Sestra Jiřího Augusta, Karolina Mariana, byla provdána za pozdějšího krále Frederika VII. Dánského. V roce 1860 zemřel jeho otec a starší bratr Fridrich Vilém se stal meklenbursko-střelickým velkovévodou.

Jiří August zemřel 20. června 1876 v Petrohradě ve věku 52 let.

Manželství a potomci 
16. února 1851 se sedmadvacetiletý Jiří August v Petrohradě oženil s o tři roky mladší ruskou velkokněžnou Kateřinou Michajlovnou, dcerou velkoknížete Michaila Pavloviče. Spolu měli manželé čtyři děti:

 Mikuláš Meklenbursko-Střelický (*/† 1854)
 Helena Meklenbursko-Střelická (16. ledna 1857 – 28. srpna 1936), ⚭ 1891 Albert Sasko-Altenburský (14. dubna 1843 – 22. května 1902)
 Jiří Alexandr Meklenbursko-Střelický (6. června 1859 – 5. prosince 1909), ⚭ 1890 Natália Vanljarská (16. května 1858 – 14. března 1921), morganatický sňatek
 Marie Frederika (*/† 1861)
 Karel Michal Meklenbursko-Střelický (17. června 1863 – 6. prosince 1934), zemřel svobodný a bezdětný

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 11. ledna
Narození v roce 1824
Narození v Neustrelitz
Úmrtí 20. června
Úmrtí v roce 1876
Úmrtí v Petrohradu
Meklenbursko-střelická dynastie
Muži